Shark Island kan syfta på:
 Shark Island (ö i Antarktis), ö i Antarktis
 Shark Island, Namibia, ö i Namibia
 Shark Island (Port Jackson), ö i New South Wales, Australien
 Shark Island (musikgrupp), rockband från Los Angeles
 Shark Island (musikalbum), ett musikalbum från 1983 av bandet Basking Sharks (band)